Суперкубок Туреччини з футболу 1978 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 червня 1978 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Трабзонспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1978
Туреччина
1978 у турецькому спорті